Onderdistrict in Indonesië
 Gandusari (onderdistrict van Blitar), een onderdistrict van het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Gandusari (onderdistrict van Trenggalek), een onderdistrict van het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Gandusari (Kuwarasan), een plaats in het regentschap Kebumen in de provincie Midden-Java
 Gandusari (Gandusari), een plaats in het regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Gandusari (Gandusari, Blitar), een plaats in het regentschap Blitar in de provincie Oost-Java